Wilhelm Grebe ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Grebe (Politiker, 1779) (1779–1840), deutscher Politiker, MdL Waldeck-Pyrmont
 Wilhelm Grebe (Politiker, 1805) (1805–1879), deutscher Politiker, MdL Waldeck-Pyrmont
 Wilhelm Grebe (Philosoph) (1897–??), deutscher Philosoph 
 Wilhelm Grebe (Architekt), deutscher Architekt 
 Wilhelm Grebe (Manager) (1933–2019), deutscher Luftfahrtmanager